Владислав Николов Алексиев е виден български просветен деец, учен, юрист и историк, професор по българско и славянско средновековно право, специалист по византийско право.

Биография 
Алексиев е роден в 1884 година в главния град на Македония, Солун, тогава в Османската империя. Син е на Царевна Миладинова и Никола Алексиев, внук на Димитър Миладинов. Учи в Солунската българска гимназия и в 1904 година завършва Българската класическа гимназия в Битоля, където негов учител е Парашкев Цветков. Като гимназист в Битоля влиза в македоно-одринското освободително движение, в което е въведен от съучениците си Арсений Йовков и Луканов.

От 1904 до 1906 година следва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1906 година продължава образованието си в Лайпциг, но прекъсва и в 1907 – 1908 година преподава в Солунската гимназия. В 1909 година завършва право в Лайпциг, а през 1910 защитава докторат в същия университет. Завръща се в Солун и става учител в Солунската българска търговска гимназия.

През есента на 1913 година семейството му е прогонено от Солун от новите гръцки власти и се преселва в България, където Алексиев става преподавател във Военното училище и скоро след това – в Софийския университет. През 1931 е избран за професор по средновековно българско и славянско право. Участва във Византоложките конгреси в София през 1934 и в Рим през септември 1936 година.

По повод 40-ата годишнина от Илинденското въстание, чествана от Илинденската организация в Битоля, тогава в границите на Царство България, Владислав Алексиев пише: 

Скоро след Деветосептемврийския преврат, през 1950 г. Алексиев е набързо пенсиониран от Юридическия факултет на университета за прогерманска и „фашистка дейност“. Женен за Елзе Алексиева (родом от Лайпциг), той е баща на три деца – Цветана (1922 – 2000), Борислав, Надежда.

Изследванията на Алексиев са свързани с българското и славянското право. Член е на Македонския научен институт и Дружеството за Българо-германско приятелство и Българския археологически институт в София (1932).

Трудове 
 „Принос към византийско-българските правни отношения. Еклогата с оглед на завещанието“, София, 1928, 80 с.
 „Принос към старобългарското семейно право. Имотно-правни отношения в семейството според паметниците на ІХ в.“, София 1931
 „Сборник Солун“, София, 1934 (заедно с Петър Дървингов)
 „За правото на убежище и съдебен имунитет с оглед на старобългарските правни паметници и хрисовулите на ХІІІ и ХІV век“, София, 1934, 45 с.
 „Епоха, земя и хора“ – материали из българското възрожденско минало“, София, 1939
 „Записки по история на българското право“, София, 1939
 „Основи на историята на българското право“, София 1940, 240 с. (второ издание – София, 1943, 264 с.)
 „Някои основни въпроси из областта на българската правна история“, София, 1941, 35 с.
 „Българска земя. Път и легенда“, София, Македонски научен институт, 1943, 258 с.
 „Българско право – история и основи“, София, 1946
 „Основи на история на славянското право“, София, Университетска печатница, 1946, второ издание, 472 с.

Родословно дърво

Външни препратки 
 „Илинден – символ на българската духовна мощ“, публикувано във в-к „Илинденски лист“, София, 2 август 1936 г.

Бележки 

Български историци от Македония
Български учени от Македония
Български юристи от Македония
Български общественици от Македония
Български просветни дейци от Македония
Възпитаници на Битолската българска класическа гимназия
Незавършили ученици в Солунската българска мъжка гимназия
Учители в Солунската българска мъжка гимназия
Учители в Солунската българска търговска гимназия
Преподаватели в Софийския университет
Членове на Македонския научен институт
Български имигранти от Македония в София
Миладинови
Родени в Солун
Починали в София